Felix, Net i Nika oraz Nadprogramowe Historie – jedenasta część serii science fiction dla dzieci i młodzieży Felix, Net i Nika, autorstwa Rafała Kosika.   

W przeciwieństwie do poprzednich odsłon nie jest to powieść, ale zbiór ośmiu opowiadań. Pięć z nich było znanych czytelnikom już wcześniej, ponieważ pisarz rozdawał cztery z nich w wydaniu zeszytowym podczas spotkań autorskich, a jedno zostało opublikowane w Nowej Fantastyce. Pozostałe trzy przygotowano z myślą o zbiorze.  

Opowiadania stanowią zamknięte historie, rozgrywające się w trakcie wydarzeń z książek z głównej serii albo między nimi. Głównymi bohaterami są Felix, Net i Nika, z wyjątkiem Priorytetu Zero, w którym autor przyjął perspektywę agenta Mamrota.  

Książka nie zawiera wszystkich opowiadań należących do cyklu, już po premierze jedenastego tomu Rafał Kosik opublikował kolejne opowiadania: Koszmarną Podróż (2014) i Zygfryda Samozwańca (2021).

Opowiadania

Bibliografia 

Felix, Net i Nika
Powieści fantastycznonaukowe z 2006 roku